Я́воровский райо́н () — административная единица Львовской области Украины. Административный центр — город Яворов.

География 
Район находится на западе области. Площадь района (в старых границах до 2020 года) составляла 1548 км².

Западная часть района — равнинная, а восточная принадлежит к Растоцкому географическому региону Растоцко-Опольской лесостепной физико-географической области. Средняя высота расположения населённых пунктов, которые размещены в лесостепной зоне, составляет приблизительно 280 метров над уровнем моря. Четверть общей площади района занимает Яворовский военный полигон.

Основу природно-ресурсного потенциала Яворовщины составляют:
 Земельные ресурсы. Сельскохозяйственные угодья занимают 66,3 тыс.га (42,8 % от всей территории), из них пашня — 42,1 тыс.га следующих типов почв: дерново-подзолистые, подзолисто-терновые, песчаные, супесчаные, глееватые и оподзоленные чернозёмы.
 Естественно-рекреационные. Богатство минеральных вод с лечебными свойствами типа «Нафтуся», Миргородская (Анна), которые сосредоточены в районе поселков Шкло и Немиров и естественных лечебных веществ (пелоидов) оказывали содействие созданию в этих местах санаториев «Немиров» и «Шкло».
 Полезные ископаемые. Собственные полезные ископаемые: сера природная (непосредственно под разработкой серного месторождения находится 23 км² земель), нефть (месторождение Кохановской нефти, запасы которой при существующей технологии добычи составляют до 1 млн тонн, геологические запасы — до 10 млн тонн. Кохановская нефть является типично трудной, термолабильной и при температуре выше 2500С разлагается с выделением сероводорода), газ (залежи Вижомлянского и Свидницкого месторождений, на которые проводится работа по оценке и возможности освоения этих месторождений. Геологические запасы газа — 1.5 млрд м³), строительные известняки, песок, керамзитовые глины и гипс.
 Водные. На водохранилища приходится 4,7 тыс. га (3 % всей территории района).
 Лес. Территория лесов — 52 тыс. га, что составляет 33,6 % к общей площади.
 Заповедные зоны. Имеющиеся материально-технические ресурсы заповедника «Расточье» и Национального природного парка «Яворовский» дают возможность использовать фитотерапевтические формы оздоровления и лечение людей.

История 
Яворовский район был создан 4 декабря 1939 года. Его границы стабилизировались к 1964 году и не менялись до 2020 года.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Яворовского района,
 Мостисского района,
 а также города областного значения Яворов.

Население 
Численность населения района — .

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 126 115 человека, из них городского населения — 59 763 человека, сельского — 66 352 человека.

По результатам всеукраинской переписи населения 2001 года в районе проживало 123,3 тысяч человек (101,6 % по отношению к переписи 1989 года), из них украинцев — 121,6 тысяч человек (98,6 %), русских — 1,3 тысяч человек (1,1 % от всего населения) и поляков — 0,1 тысяч человек (0,1 %).

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 6 территориальных общин (громад), в том числе 4 городские, 1 поселковую и 1 сельскую общину (в скобках — их административные центры):
 Городские:
 Яворовская городская община (город Яворов),
 Мостисская городская община (город Мостиска),
 Новояворовская городская община (город Новояворовск),
 Судововишнянская городская община (город Судовая Вишня);
 Поселковые:
 Ивано-Франковская поселковая община (пгт Ивано-Франково);
 Сельские:
 Шегининская сельская община (село Шегини).

В границах до 17 июля 2020 года район включал 2 города (Яворов и Новояворовск), 4 поселка городского типа (Немиров, Краковец, Шкло и Ивано-Франково) и 132 сельских населенных пункта (31 сельский совет).

Экономика 
Удобное географическое положение, благоприятный климат, богатые природные ресурсы и целебные минеральные источники предоставляют району возможности в экономическом развитии.

Экономико-географическое положение района характеризуется как пограничная территория. Непосредственное соседство с развитыми районами Львовской области и с уездами Польши, а также транспортные потоки, пересекающие район, повышают его экономический потенциал, который в значительной мере компенсирует современную периферийность местонахождения.

Яворовский район — один из наибольших по величине и промышленному потенциалу регион Львовской области. Наличие собственных полезных ископаемых; сеть автомобильных путей и железных дорог международного значения, высокий уровень урбанизации — создают условия для развития промышленности и участия в государственном и международном разделении труда.

В районе развиты пищевая, легкая, химическая, деревообрабатывающая, издательская, машиностроительная области промышленности и производство строительных материалов. Благодаря функционированию с 1999 года Закона Украины «Про специальную экономическую зону „Яворов“» внедряются новые производственные области, возрастает экспортный потенциал района.

Примечания

Ссылки 
 
 Р. В. Чугай. Народне декоративне мистецтво Яворівщини. Київ, Наукова думка, 1979.

Яворовский район